23-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2006 прошла 31 августа 2006 года в Нью-Йоркском в Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Джек Блэк.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Panic! at the Disco — «I Write Sins Not Tragedies»
 Christina Aguilera — «Ain't No Other Man»
 Madonna — «Hung Up»
 Red Hot Chili Peppers — «Dani California»
 Shakira (с Wyclef Jean) — «Hips Don't Lie»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
James Blunt — «You're Beautiful»
 Busta Rhymes (с Mary J. Blige, Rah Digga, Missy Elliott, Lloyd Banks, Papoose, и DMX) — «Touch It Remix»
 Nick Lachey — «What's Left of Me»
 T.I. — «What You Know»
 Kanye West (с Jamie Foxx) — «Gold Digger»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Kelly Clarkson — «Because of You»
 Christina Aguilera — «Ain't No Other Man»
 Nelly Furtado (с Timbaland) — «Promiscuous»
 Madonna — «Hung Up»
 Shakira (с Wyclef Jean) — «Hips Don't Lie»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
The All-American Rejects — «Move Along»
 Fall Out Boy — «Dance, Dance»
 Gnarls Barkley — «Crazy»
 Panic! at the Disco — «I Write Sins Not Tragedies»
 Red Hot Chili Peppers — «Dani California»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
Avenged Sevenfold — «Bat Country»
 Angels & Airwaves — «The Adventure»
 James Blunt — «You're Beautiful»
 Chris Brown (с Juelz Santana) — «Run It!»
 Panic! at the Disco — «I Write Sins Not Tragedies»
 Rihanna — «SOS»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
Pink — «Stupid Girls»
 Christina Aguilera — «Ain't No Other Man»
 Nelly Furtado (с Timbaland) — «Promiscuous»
 Madonna — «Hung Up»
 Shakira (с Wyclef Jean) — «Hips Don't Lie»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
AFI — «Miss Murder»
 30 Seconds to Mars — «The Kill»
 Green Day — «Wake Me Up When September Ends»
 Panic! at the Disco — «I Write Sins Not Tragedies»
 Red Hot Chili Peppers — «Dani California»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Beyoncé (с Slim Thug и Bun B) — «Check on It»
 Mary J. Blige — «Be Without You»
 Chris Brown — «Yo (Excuse Me Miss)»
 Mariah Carey — «Shake It Off»
 Jamie Foxx (с Ludacris) — «Unpredictable»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Chamillionaire (с Krayzie Bone) — «Ridin'»
 50 Cent — «Window Shopper»
 Busta Rhymes (с Mary J. Blige, Rah Digga, Missy Elliott, Lloyd Banks, Papoose, и DMX) — «Touch It Remix»
 T.I. — «What You Know»
 Yung Joc (с Nitti) — «It's Goin' Down»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
The Black Eyed Peas — «My Humps»
 Common — «Testify»
 Daddy Yankee — «Rompe»
 Three 6 Mafia (с Young Buck, Eightball, и MJG) — «Stay Fly»
 Kanye West (с Jamie Foxx) — «Gold Digger»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
Pussycat Dolls (с Snoop Dogg) — «Buttons»
 Nelly Furtado (с Timbaland) — «Promiscuous»
 Madonna — «Hung Up»
 Sean Paul — «Temperature»
 Shakira (с Wyclef Jean) — «Hips Don't Lie»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Gnarls Barkley — «Crazy» (режиссёр: Robert Hales)
 10 Years — «Wasteland» (режиссёр: Kevin Kerslake)
 AFI — «Miss Murder» (режиссёр: Marc Webb)
 Common — «Testify» (режиссёр: Anthony Mandler)
 Red Hot Chili Peppers — «Dani California» (режиссёр: Tony Kaye)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
Shakira (с Wyclef Jean) — «Hips Don't Lie» (хореограф: Shakira)
 Christina Aguilera — «Ain't No Other Man» (хореограф: Jerri Slaughter)
 Madonna — «Hung Up» (хореограф: Stephanie Roos)
 Sean Paul — «Temperature» (хореограф: Tanisha Scott)
 Pussycat Dolls (с Snoop Dogg) — «Buttons» (хореограф: Mike Mindon)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
Missy Elliott — «We Run This» (Special Effects: Louis Mackall и Tonia Wallander)
 Angels & Airwaves — «The Adventure» (Special Effects: Jack Effects)
 Beck — «Hell Yes» (Special Effects: Hammer & Tongs)
 Pearl Jam — «Life Wasted» (Special Effects: Fernando Apodaca)
 U2 — «Original of the Species» (Special Effects: John Leamy & Lawrence Nimrichter)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Red Hot Chili Peppers — «Dani California» (Art Director: Justin Dragonis)
 10 Years — «Wasteland» (Art Director: Trae King)
 Common — «Testify» (Art Director: David Ross)
 Panic! at the Disco — «I Write Sins Not Tragedies» (Art Directors: Lindy McMichael, Jamie Drake и Erin Wieczorek)
 Shakira (с Wyclef Jean) — «Hips Don't Lie» (Art Director: Laura Fox)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
Gnarls Barkley — «Crazy» (Editor: Ken Mowe)
 The All-American Rejects — «Move Along» (Editor: J.D. Smyth)
 Angels & Airwaves — «The Adventure» (Editor: Clark Eddy)
 Red Hot Chili Peppers — «Dani California» (Editor: Peter Goddard)
 U2 — «Original of the Species» (Editor: Olivier Wicki)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
James Blunt — «You're Beautiful» (оператор: Robbie Ryan)
 AFI — «Miss Murder» (оператор: Wells Hackett)
 Prince — «Black Sweat» (оператор: Checco Varese)
 Red Hot Chili Peppers — «Dani California» (оператор: Tony Kaye)
 Ashlee Simpson — «Invisible» (оператор: Jeff Cutter)

Best Video Game Soundtrack 
Marc Eckō's Getting Up: Contents Under Pressure (Atari)
 Burnout Revenge (Electronic Arts)
 Driver: Parallel Lines (Atari)
 Fight Night Round 3 (Electronic Arts)
 NBA 2K6" (2K Games)

Best Video Game Score 
The Elder Scrolls IV: Oblivion (композитор: Джереми Соул)
 Dreamfall: The Longest Journey (композитор: Leon Willett)
 Electroplankton (композитор: user generated soundtrack)
 Hitman: Blood Money (композитор: Йеспер Кюд)
 Ghost Recon: Advanced Warfighter (композитор: Tom Salta)

Рингтон года | Ringtone of the Year 
Fort Minor (с Holly Brook) — «Where'd You Go»
 The Black Eyed Peas — «My Humps»
 Bubba Sparxxx (featuring Ying Yang Twins) — «Ms. New Booty»
 Nelly (с Paul Wall) — «Grillz»
 Kanye West (с Jamie Foxx) — «Gold Digger»

MTV2 Award 
30 Seconds to Mars — «The Kill»
 Lil Wayne — «Fireman»
 Taking Back Sunday — «MakeDamnSure»
 Three 6 Mafia (featuring Young Buck, Eightball, and MJG) — «Stay Fly»
 Yung Joc (featuring Nitti) — «It’s Goin' Down»

Viewer’s Choice 
Fall Out Boy — «Dance, Dance» (38 %)
 Chris Brown (featuring Juelz Santana) — «Run It!» (10 %)
 Kelly Clarkson — «Because of You» (28 %)
 Rihanna — «SOS» (6 %)
 Shakira (featuring Wyclef Jean) — «Hips Don't Lie» (18 %)

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Hype Williams

Выступления

Пре-шоу 
 Fergie — «London Bridge»
 My Chemical Romance — «Welcome to the Black Parade»

Основное шоу 
 Justin Timberlake (с Timbaland) — «My Love»/«SexyBack»
 The Raconteurs
 Shakira с Wyclef Jean — «Hips Don't Lie»
 Ludacris (с Pharrell и Pussycat Dolls) — «Money Maker»
 OK Go — «Here It Goes Again»
 The All-American Rejects — «Move Along»
 Beyoncé — «Ring the Alarm»
 T.I. (с Young Dro) — «Shoulder Lean»/«What You Know»
 Panic! at the Disco — «I Write Sins Not Tragedies»
 Busta Rhymes — «Put Your Hands Where My Eyes Could See»
 Missy Elliott — «The Rain (Supa Dupa Fly)»
 Christina Aguilera — «Hurt»
 Tenacious D — «Friendship Song»
 The Killers — «Enterlude»/«When You Were Young»

При участии 
 The Black Eyed Peas — introduced Fergie's performance
 Jay-Z — открытие шоу
 Montel Williams — made a brief appearance during Jack Black's opening sequence
 Lil' Kim — представила Best Male Video
 André 3000 и Ciara — представили Best Hip-Hop Video
 The Rock — представил Shakira и Wyclef Jean
 The cast of Jackass: Number Two — appeared in different vignettes about Viewer’s Choice voting, and later on presented Viewer’s Choice
 50 Cent и LL Cool J — представили Best Female Video
 Lil Jon (с E-40) — представили Pharrell и Ludacris
 Sarah Silverman — appeared in backstage skits and coverage, and later performed a stand-up routine
 Kyle Gass — appeared in a couple of on-stage sequences with Jack Black and The Black Eyed Peas
 Jessica Simpson — представила Best Dance Video
 Chris Brown — представил OK Go
 Shaun White — представил как Jackass: Number Two cast’s vignettes
 Paris Hilton — представила The All-American Rejects
 Nick Lachey и Nicole Richie — представили Best Pop Video
 Snoop Dogg — представил Best Rap Video
 Diddy — представил T.I.
 Amy Lee (из Evanescence) и Jared Leto (из 30 Seconds to Mars) — представили Best Group Video
 Ne-Yo и Rihanna — представил Ringtone of the Year
 Fall Out Boy — представили Panic at the Disco
 Fergie — представила Abigail Breslin и представили Best New Artist in a Video
 Jim Shearer и EBRO — представили MTV2 Award (only seen on the MTV2 simulcast of the ceremony)
 Britney Spears и Kevin Federline (via satellite) — представили Best R&B Video
 Kanye West — представил Video Vanguard Award
 Pink и Lou Reed — представили Best Rock Video
 The Black Eyed Peas — appeared in an on-stage sequence with Kyle Gass (presenting a fake award), which led to Tenacious D's «reunion» and performance
 Куин Латифа — представила Al Gore
 Al Gore — spoke about global warming and the world’s environmental crisis
 Jennifer Lopez — announced the launch of MTV Tr3́s и представила Video of the Year
 Axl Rose — представил The Killers
 Also, MTV VJs Vanessa Minnillo и John Norris appeared before and after some commercial breaks to remind viewers to check out MTV Overdrive’s backstage VMA coverage

Примечания

Ссылки 
 www.mtv.com 2006 MTV Video Music Awards
 MTV VMA 2006

Музыкальные премии
2006
2006 год в музыке США